{{Воинское формирование СССР
| гвардия                          = 
| войска                           = ПВО ВВС ВМФ ВВС
| третье формирование              = 
| второе формирование              = 
| расформирование (преобразование) = 08.2000 г.
| боевой путь                      = 
| первое формирование              = 
| зона прикрытия                   = 
| в составе армий                  = 
| количество формирований          = 
| род войск                        =  
| в составе фронтов                = 
| награды                          = 
| наименование                     = 404-й истребительный авиационный Таллинский ордена Кутузова полк ПВО
| преемник                         = 
| предшественник                   = 
| оформление                       = авиация
| боевые операции                  = 
| изображение                      = 
| формирование                     = 12.05.1944 г.
| почётные наименования            = Таллинский
| районы боевых действий           = Великая Отечественная война (1944 - 1945)Советско-японская война
| тип                              = истребительный авиационный полк
| подпись                          = 
| командиры                        =   
}}404-й истребительный авиационный Таллинский ордена Кутузова полк ПВО (404-й иап ПВО''') — воинская часть истребительной авиации ПВО, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной и Советско-японской войн, после распада СССР вошедшая в состав ВВС России.

Наименования полка 
 404-й истребительный авиационный полк ПВО;
 404-й истребительный авиационный Таллинский полк ПВО;
 404-й истребительный авиационный Таллинский ордена Кутузова полк ПВО;
 404-й истребительный авиационный Таллинский ордена Кутузова полк ВВС ВМФ;
 404-й истребительный авиационный Таллинский ордена Кутузова полк ПВО;
 404-й истребительный авиационный Таллинский ордена Кутузова полк;
 Войсковая часть (полевая почта) 54849.

История и боевой путь полка 
404-й истребительный авиационный полк сформирован в период с 12 мая по 9 июня 1944 года в составе 2-го гвардейского истребительного авиакорпуса ПВО Ленинградской армии ПВО за счёт частей корпуса на основании приказа 2-го гвардейского иак ПВО № 0049 от 12.05.1944 года на самолётах Як-9 по штату 015/325.

Полк в составе 2-го гвардейского иак ПВО Ленинградской армии ПВО 10 июня 1944 года вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах Як-9. 30 июня полком одержана первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне: младший лейтенант Малкин в воздушном бою в районе южнее н. п. Ваккила сбил немецкий истребитель Messerschmitt Bf.109 (Ме-109).

Полк принимал участие в Таллинской операции в период с 17 по 26 сентября 1944 года. За отличие в боях за овладение столицей Эстонской ССР городом Таллин Приказом Народного комиссара обороны № 0338 от 22 октября 1944 года на основании Приказа ВГК № 191 от 21 сентября 1944 года 404-му истребительному авиационному полку было присвоено почётное наименование «Таллинский».

За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками за овладение островом Сарема (Эзель) и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР от 16 декабря 1944 года на основании Приказа ВГК № 220 от 24 ноября 1944 года полк награждён орденом Кутузова III степени.

1 января 1945 года полк исключён из действующей армии. В апреле 1945 года сдал матчасть в другие полки корпуса, выведен из состава 2-го гвардейского иак ПВО и по железной дороге перебазирован в Приморский край.

Всего за годы Великой Отечественной войны полком:
 Совершено боевых вылетов — 695, из них:
 на прикрытие объектов — 88;
 на сопровождение ША и БА — 607.
 Сбито самолётов противника — 18 (все истребители).
 Свои потери (боевые):
 лётчиков — 4;
 самолётов — 5.

После прибытия в Приморский край на аэродром Григорьевка, где с 6 мая включён в состав 147-й истребительной авиационной дивизии ПВО Приморской армии ПВО. В июне 1945 года полк получил 27 истребителей Як-9М. В период с 8 августа по 3 сентября 1945 года в составе в состав 147-й истребительной авиационной дивизии ПВО Приморской армии ПВО полк принимал участие в Советско-японской войне на самолётах Як-9М.

Результаты боевой работы в Советско-японской войне:
 Совершено боевых вылетов — 73, из них:
 на прикрытие объектов — 41;
 на отражение самолётов противника — 10;
 на перехват — 10;
 на свободную охоту — 12.
 Проведено воздушных боёв — 3.
 Сбито самолётов противника — 2 (Р-100 Мк-3 «Дина-3»).
 Свои потери (небоевые):
 лётчиков — 1;
 самолётов — 1.

Боевые заслуги полка были высоко оценены командованием, полк был представлен к присвоению почётного звания «Уссурийский».

В составе действующей армии полк был с 10 июня 1944 года по 1 января 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.

Командиры полка 
 майор, подполковник Мухин Михаил Иосифович, 12.05.1944 — 31.12.1945

Послевоенная история полка 
После окончания войны с Японией полк вернулся на свой аэродром в Григорьевку, где базировался до 1949 года в составе своей 147-й истребительной авиационной дивизии ПВО Приморской армии ПВО. В феврале 1946 года полк принял самолёты Як-9У из расформированного 429-го истребительного авиационного полка ПВО. С 1 июля 1946 года полк вместе с дивизией вошёл в состав вновь сформированного 1-го истребительного авиационного корпуса ПВО Дальневосточного округа ПВО.

В 1949 году полк перебазировался на аэродром Коммуна имени Ленина, где пробыл до сентября 1956 года. В 1951 году полк перевооружён на реактивные истребители МиГ-15. 25 мая 1953 года полк вместе со 147-й иад передан из 65-го истребительного авиационного корпуса 54-й воздушной армии в состав ВВС ТОФ. 15 сентября 1956 года полк передан в 7-ю истребительную авиационную дивизию ВВС Тихоокеанского флота и перебазирован на аэродром Центральная Угловая.

1 февраля 1957 года полк в составе 7-й истребительной авиационной дивизии ПВО передан из ВВС Тихоокеанского флота в состав Отдельной Дальневосточной армии ПВО (в последующем 11-й отдельной армии ПВО). В этом же году полк переучился на МиГ-17. В 1959 году полк получил первые самолёты МиГ-19П. По расформировании в 1960 году 7-й истребительной авиационной дивизии ПВО передан в состав ВВС Дальневосточного военного округа и перебазирован на аэродром Новороссия.

1 августа 1965 года полк вошёл в состав 303-й истребительной авиационной дивизии Особой Дальневосточной воздушной армии. В этом же году полк перевооружён на МиГ-21. С 1967 года полк базируется на аэродроме Кремово (Озёрная Падь), а с 1973 года на аэродроме Орловка в Амурской области. В 1978 году полк получил МиГ-23М. С 1983 года полк вошёл в состав 33-й смешанной авиационной дивизии 1-й воздушной армии.

В 1986 году полк переучен на МиГ-29 и вошёл в состав 28-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии. В сентябре 1996 года полк получил новые самолёты Су-27, продолжая эксплуатировать МиГ-29.

В августе 2000 года 404-й истребительный авиационный Таллинский ордена Кутузова полк был расформирован на аэродроме Орловка Амурской области. Регалии полка были переданы в 23-й истребительный авиационный полк, сформированный на базе 60-го и 404-го истребительных авиационных полков.

В декабре 2009 года 23-й истребительный авиационный полк переформирован в ходе реформы Вооружённых сил Российской Федерации в 6987-ю авиационную базу ВВС РФ. Впоследствии база переформирована в полки. 23-й истребительный авиационный полк воссоздан и 29 января 2018 года полку официально перешло почётное наименование «Таллинский».

Награды и почётные наименования 
 Почётное наименование «Таллинский» — Приказ Верховного Главнокомандующего от 22 октября 1944 года № 0338
  Орден Кутузова III степени — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1944 года — за образцовое выполнение заданий командования в боях немецкими захватчиками, за овладение островом Сарема (Эзель) и проявленные при этом доблесть и мужество

Память 
404-му истребительному авиационному Таллинскому полку посвящена одна из памятных плит, установленных на советском военном мемориале Маарьямяги в Таллине среди прочих памятных плит, посвящённых освобождавшим в 1944 году столицу Эстонии от гитлеровцев частям Советской армии.

Лётчики-асы полка 
Лётчики-асы полк, сбившие более 5 самолётов противника в воздушных боях.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевой состав ВВС
 404st Fighter Aviation Regiment PVO
 Владимир Путин присвоил 23-му истребительному авиационному полку наименование «Таллинский»
 Журнал боевых действий 404 иап 147 иад. Описывает период с 01.07.1945 по 31.07.1945 г.
 Журнал боевых действий 404 иап 147 иад. Описывает период с 01.08.1945 по 27.08.1945 г.
 Журнал боевых действий 404 иап 147 иад. Описывает период с 13.05.1945 по 01.07.1945 г.

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2000 году
История Дальнего Востока